Устрем може да се отнася за:

 Устрем, село в община Тополовград, чието име до 1934 година е Ваково или Вакъв;
 „Устрем“, български вестник, орган на Македонския младежки съюз, излизал от 1923 до 1926 г.
 „Устрем“, български вестник от 1931 г.
 „Устрем“, български вестник, орган на Македонския младежки съюз, излизал от 1932 до 1933 г.
 „Устрем“, български вестник, издаван в Белград през Втората световна война от 1943 до 1944 г.